Баба́й или баба́йка ( — «дед», «») — в славянском фольклоре ночной дух, воображаемое существо, упоминаемое родителями, чтобы запугать непослушных детей.

Описание 
Бабай, как правило, не описывается вообще; в этом случае дети могут вообразить его в наиболее страшной для них форме.

Бабай у Шапаровой описывается как старик, чёрный и кривобокий, часто также с физическими дефектами, характерными для описаний нечисти (немой, безрукий или хромой); ходит с котомкой или мешком, в который забирает непослушных детей.

Обычно Бабая упоминают, чтобы непослушные дети не вставали с кровати после того, как их уложили спать. В этом случае родители говорят, что Бабай прячется под кроватью, и что он заберёт ребёнка, если тот встанет.

Этимология 

В Толковом словаре живого великорусского языка В. И. Даля слово «баба, бабай» с пометой татарск. новорос. оренб. объясняется как «дед, дедушка, старик; иногда в значении детского пугала».  В тюркских языках, в частности, карачаево-балкарском, бабай — страшилище, которым пугают детей: бабай джетди! «бабай тебя заберет!».

Даль указывает, что в этом случае может использоваться вариант «бабайка» (то есть старуха). В размещённом в Интернете исследовании В. Луценко «Тюркский фактор в истории и этногенезе украинцев и их предков» также указывается, что в значении «дед», «старик» это слово в русском языке является диалектизмом с ограниченной областью распространения. Луценко цитирует тюрколога И. Г. Добродомова, уроженца Курской области, жившего впоследствии в Москве, но впервые услышавшего это слово только от русских в Казахстане. В этом же значении «дедушка, старый человек» слово «бабай» встречается в «Блатных переводах» Фимы Жиганца: 

В статье А. И. Грищенко и Н. А. Николиной «Экспрессивные этнонимы как приметы языка вражды» употребление тюркизма «бабай» в русских детских страшилках рассматривается как проявление этнической вражды.

См. также 
 Песочный человек
 Баба (башкирская мифология)
 Бука

Литература 
 
 Клейн Л. С. . «Воскрешение Перуна. К реконструкции восточнославянского язычества». — : Евразия, 2004. — 107 с. — ISBN 5-8071-0153-7.
 Шапарова Н. С. . «Краткая энциклопедия славянской мифологии». — : АСТ, 2001.

Примечания 

Фольклор России
Духи
Фольклорные персонажи
Эвфемизмы